An der Frauenkirche 13 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Zum Schwan (Dresden) in Dresden
 Frauenkirche (Meißen) in Meißen

Siehe auch:
 An der Frauenkirche